Women Management ist eine 1988 von Paul Rowland in New York City gegründete Modelagentur. 1999 entstand eine Vertretung in Paris und 2002 eine in Mailand.

2014 wurde die New Yorker und Pariser Vertretung von der luxemburgischen Dachgesellschaft Elite Model World zur Elite Group eingegliedert.

Ehemalige und aktuelle Models (Auswahl)

Weblinks 
  Offizielle Website

Einzelnachweise 

Modelagentur
Gegründet 1988
Unternehmen (New York City)